Ди́ллион Ха́рпер (; род. 27 сентября 1991 года, Флорида, США) — американская порноактриса и модель ню.

Карьера 
Имеет чероки-ирландские корни. После колледжа, где она изучала стоматологию, устроилась на работу с неполной занятостью. Также работала хостес и официанткой в загородном клубе в штате Флорида; официанткой в спортивном баре и в ресторане Olive Garden в городе Нейплс. Чтобы дополнительно заработать, в 19 лет начала со съёмок на веб-камеру для сайта MyFreeCams.com. Также танцевала стриптиз в джентльменском клубе Headquarters в Нью-Йорке.

Перед началом карьеры отправляла свои фотографии в Bang Bros, Brazzers,  и в другие агентства. Дебютировала в порноиндустрии в конце июня 2012 года, снявшись для студии Bang Bros, после того, как её отрекомендовала порноактриса Белла Рокс. Её семья не поддержала выбор профессии.

Снимается для Evil Angel, Bang Bros, Mofos, Devil's Film, Naughty America, Reality Kings, Brazzers, New Sensations и других. Работает с такими актёрами как: Джонни Синс, Алан Стаффорд и Эрик Эверхард.

В октябре 2012 года в фильме Beach Booty! студии Mofos в первый и единственный раз снялась в сцене анального секса.

В ноябре 2013 стала Hustler Honey of the Month. Через два месяца появляется на страницах Penthouse. В мае 2014 года была названа сайтом для взрослых Twistys как Treat of the Month. В выпуске The Girls of Penthouse за июль—август 2015 года снялась в фотосессии. В сентябре того же года стала девушкой месяца порносайта Girlsway. Также работает в качестве модели нижнего белья.

13 октября 2014 года Диллион, вместе с Айден Эшли, была объявлена победительницей NightMoves Award в категории «Мисс Конгениальность». Спустя три года получила ту же награду, на этот раз в другой категории — «Наиболее недооценённая исполнительница» (выбор поклонников).

Родной город — Янкитаун, Флорида. Около десяти лет прожила в Гейнсвилле.

В июле 2019 года исполнила песню в музыкальном сингле «Porn Star» хип-хоп музыканта Райана Бэнкса.

На 2020 год снялась в 439 фильмах для взрослых.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2012 — Big Dick for a Cutie
 2012 — Brazzers Christmas Party
 2012 — She is So Cute 4
 2013 — Sexual Healing
 2013 — Couples Bang the Babysitter
 2013 — Young and Glamorous 5
 2014 — Brand New Girls
 2014 — Father Figure
 2014 — Milf Banged
 2014 — These Things We Do
 2014 — Mother-Daughter Exchange Club 34
 2015 — We Live Together 37

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте агентства 101modeling
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Hustler
Эротические фотомодели США
Девушки Girlsway
Twistys Treats